Чемпионат России по баскетболу 2021/2022 — 31-й сезон Премьер-лиги, соревнования среди женских баскетбольных клубов, организованного Российской федерацией баскетбола.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала двенадцать участников играют в два круга (с 1 октября 2021 года по 21 марта 2022 года) всего 132 игры с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
Команды, занявшие 1-8 места в Регулярном чемпионате, квалифицируются в плей-офф, где играют по системе на выбывание. Завершится регулярный чемпионат 21 марта 2022 года.
Плей-офф стартует 24 марта.
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.Серия 1/4 финала проводится до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» по итогам Регулярного чемпионата, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» по итогам Регулярного чемпионата.Полуфинал — по схеме «1+1+1». Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.
Завершится чемпионат Премьер-лиги не позднее 5 мая 2022 года.

Участники 
В женскую Премьер-лигу Чемпионата России по баскетболу 2021/2022 зарегистрировалось 12 команд. В Премьер -лигу на сезон заявились новые команды — «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону)" и «Самара» (Самара).

Регулярный чемпионат 
 •

Турнирная таблица 

 Итоговая турнирная таблица 2022 года

 Лидеры регулярного сезона 
Учитываются результаты игроков сыгравших не менее 5 матчей.

 Очки 

 Передачи 

 Подборы 

</small>

 Перехваты 

 Блок-шоты 

 Коэффициент полезности 

</small>

 Плюс -минус 

 Сыгранное время 

</small>

 Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 Лучшие 

 По версии РФБ 

 Итоговое положение команд Официальное положение команд согласно РФБ''

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2021/2022
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат России по баскетболу
2021 год в баскетболе
2022 год в баскетболе